Лебанон () — многозначный термин. Может обозначать:

Топонимы в США 
  — город в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
  — город в Кентукки.
  — город в Нью-Гэмпшире.
  — город в Огайо.
  — город в Орегоне.
  — город в Пенсильвании.
 Лебанон — город в Теннесси.
 Лебанон — округ в Пенсильвании.